Pries bezeichnet den Kieler Stadtteil Kiel-Pries.

Pries ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Pries (1851–1930), deutscher Verwaltungsjurist und Bürgermeister von Neubrandenburg
 Axel Radlach Pries (* 1954), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Christoph Pries (* 1958), deutscher Politiker (SPD)
 Dieter Pries (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Elisa Pries (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Pries (1859–1937), deutscher Architekt und mecklenburgischer Baubeamter
 Friedrich Pries (Fußballspieler) (* 1918), deutscher Fußballspieler
 Hans Pries (1914–2013), deutscher Nachrichtenoffizier und Verwaltungsjurist
 Hans-Georg Pries (1919–2005), deutscher Polizist
 Heinrich Christian Pries (1798–1866), deutscher Advokat, Bürgermeister der Stadt Waren und Parlamentarier

 Johann Friedrich Pries (1776–1832), deutscher Pädagoge und Rektor der Universität Rostock
 Ludger Pries (* 1953), deutscher Soziologe
 Martin Pries (* 1957), deutscher Geograph
 Nadja Pries (* 1994), deutsche Radsportlerin
 Niklas Pries (* 1987), deutscher Schauspieler
 Rainer Pries (1938–2020), deutscher Komiker und Alleinunterhalter, siehe Fips Asmussen
 Roberto Pries (1955–2012), deutscher Handballspieler
 Stefan Pries (* 1982), deutscher Handballspieler
 Walter Pries (1902–1984), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Bries
 Prieß
 Priess
 Preece